La Route nationale 43 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 43 en Belgique
 Route nationale 43 en Estonie
 Route nationale 43 en France
 Route nationale 43a en France
 Route nationale 43b en France
 Route nationale 43 à Madagascar

Voir aussi